Montpalau (llinatge)
 Montpalau (Ribera d'Ondara) nucli del municipi de Ribera d'Ondara, a la Segarra
 Montpalau (Pineda de Mar), turó ubicat a Pineda de Mar, al Maresme
 Castell de Montpalau (desambiguació)